Ядранка Шешель (; род. 13 апреля 1960 г. в Подуево, САК Косово, СР Сербия, СФРЮ) — супруга лидера сербских националистов Воислава Шешеля, кандидат в президенты Сербии от Сербской радикальной партии на выборах 2012 года.

Биография 
Ядранка Шешель родилась в 1960 году в Подуево, третьим ребёнком в семье Павлович. Мать Оливера, родом из Блаца, была домохозяйкой, а отец Вучин, родом из-под Прокупле, был медицинским работником. Сначала семья Павлович жила в Приштине, но позже перебралась в Белград.

6 апреля 2012 года Председательствующая коллегия Сербской Радикальной Партии утвердила Ядранку Шешель как кандидата от Сербской Радикальной Партии на президентских выборах 6 мая. Ядранку Шешель в качестве кандидата на пост Президента предложил вице-председатель СРС Александр Мартинович, ранее чаще всех упоминавшийся как возможный кандидат от радикалов.

«Сербии нужен хозяин, который будет о ней заботиться, готовый пожертвовать собой ради неё, как заботится о своей семье и жертвует собой ради неё Ядранка Шешель», — заявила Председательствующая коллегия СРС.

6 апреля 2012 года в  Ядранка Шешель представила свою первую книгу «Верна породици, верна Србији».

Ядранка Шешель считает, что Сербия должна подключиться к Таможенному союзу России, Белоруссии и Казахстана и стать частью Единого экономического пространства. По её мнению единственной перспективой в сфере экономики является сотрудничество с Россией. Среди первоочередных экономических действий Сербии в случае своего избрания на высший пост в стране супруга Воислава Шешеля назвала расторжение договорённостей с МВФ, введение сверхналога для иностранных банков, «реализацию русского кредита в инфраструктуру и построение Южного Потока через Сербию».

См. также 
 Сербская радикальная партия

Примечания

Ссылки 
 Фотографии Ядранки Шешель

Кандидаты в президенты Сербии
Члены Сербской радикальной партии